Con il nome di Sainte-Anne esistono più comuni francesi:

Sainte-Anne, Doubs
Sainte-Anne, Gers
Sainte-Anne di Guadalupa
Sainte-Anne del Loir-et-Cher
Sainte-Anne, Martinica
Sainte-Anne-d'Auray, Morbihan
Sainte-Anne-Saint-Priest, Alta Vienne
Sainte-Anne-sur-Brivet, Loira Atlantica
Sainte-Anne-sur-Gervonde, Isère
Sainte-Anne-sur-Vilaine, Ille-et-Vilaine